Conselho Nacional de Educação (CNE) pode referir-se a:
 Conselho Nacional de Educação - órgão da República Portuguesa
 Conselho Nacional de Educação - órgão da República Federativa do Brasil

Desambiguações de siglas